Saint-Julien puede referirse a:

en Bélgica 
 Saint-Julien, localidad de Flandes Occidental.

en Canadá 
 Saint-Julien, municipio parroquial de Quebec.
 Saint-Julien, localidad ubicada en la península de Avalon en Terranova.

en Francia

Desambiguación exacta 
Hay 88 municipios en Francia cuyo nombre comienza con "Saint-Julien", sin contar los que lo tienen después de su nombre.
 Saint-Julien, comuna francesa de Côte-d'Or
 Saint-Julien, comuna francesa de Côtes-d'Armor
 Saint-Julien, comuna francesa de Hérault
  Saint-Julien , antigua comuna francesa de Isère, hoy integrada en Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu
 Saint-Julien, comuna francesa de Jura
  Saint-Julien , antigua comuna de Haute-Loire, hoy integrada en Saint-Julien-Chapteuil
 Saint-Julien, comuna francesa de Rhône
  Saint-Julien , antiguo nombre de la comuna francesa de Saint-Julien-sur-Garonne, en el departamento del Haute-Garonne
  Saint-Julien , antigua comuna francesa de Haute-Saône, hoy integrada en La Roche-Morey
  Saint-Julien , antigua comuna francesa de Sarthe, hoy integrada en Neuvy-en-Champagne
  Saint-Julien , antigua comuna francesa de Tarn-et-Garonne, hoy integrada en Lacour y Roquecor
 Saint-Julien, comuna francesa de Var
 Saint-Julien, comuna francesa de Vosges
 Saint-Julien, un distrito de Marsella

Desambiguación parcial 
 Saint-Julien-aux-Bois, comuna francesa de Corrèze
 Saint-Julien-Beychevelle, comuna francesa de Gironde
  Saint-Julien-Boutières , antigua comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-Chapteuil, comuna francesa de Haute-Loire
 Saint-Julien-d'Ance, comuna francesa de Haute-Loire
 Saint-Julien-d'Armagnac, municipio francés de Landes
 Saint-Julien-d'Arpaon, comuna francesa de Lozère
 Saint-Julien-d'Asse, comuna francesa de Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Julien-de-Bourdeilles, comuna francesa de Dordogne
 Saint-Julien-de-Briola, comuna francesa de Aude
 Saint-Julien-de-Cassagnas, comuna francesa de Gard
 Saint-Julien-de-Castelnaud, antigua comuna francesa de Dordogne que se fusionó en 1827 con la antigua comuna de Cénac convirtiéndose en Cénac-et-Saint-Julien
 Saint-Julien-de-Chédon, comuna francesa de Loir-et-Cher
 Saint-Julien-de-Civry, comuna francesa de Saône-et-Loire
 Saint-Julien-de-Concelles, comuna francesa de Loire-Atlantique
 Saint-Julien-de-Coppel, comuna francesa de Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-de-Crempse, comuna francesa de Dordogne
 Saint-Julien-de-Gras-Capou, comuna francesa de Ariège
 Saint-Julien-de-Jonzy, comuna francesa de Saône-et-Loire
 Saint-Julien-de-Jordanne, antigua comuna francesa de Cantal, integrado en Mandailles-Saint-Julien
 Saint-Julien-de-la-Liègue, comuna francesa de Eure
 Saint-Julien-de-Lampon, comuna francesa de Dordogne
 Saint-Julien-de-la-Nef, comuna francesa de Gard
 Saint-Julien-de-l'Escap, comuna francesa de Charente-Maritime
 Saint-Julien-de-l'Herms, comuna francesa de Isère
 Saint-Julien-de-Mailloc, comuna francesa de Calvados
 Saint-Julien-de-Peyrolas, comuna francesa de Gard
 Saint-Julien-de-Raz, comuna francesa de Isère
 Saint-Julien-des-Chazes, comuna francesa de Haute-Loire
 Saint-Julien-des-Landes, comuna francesa de Vendée
 Saint-Julien-des-Points, municipio francés de Lozère
 Saint-Julien-de-Toursac, comuna francesa de Cantal
 Saint-Julien-de-Vouvantes, comuna francesa de Loire-Atlantique
 Saint-Julien-d'Eymet, comuna francesa de Dordogne
 Saint-Julien-d'Intres, comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-d'Oddes, comuna francesa de Loire
 Saint-Julien-du-Gua, comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-du-Pinet, comuna francesa de Haute-Loire
 Saint-Julien-du-Puy, comuna francesa de Tarn
 Saint-Julien-du-Sault, comuna francesa de Yonne
 Saint-Julien-du-Serre, comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-du-Terroux, comuna francesa de Mayenne
 Saint-Julien-du-Tournel, comuna francesa de Lozère
 Saint-Julien-du-Verdon, comuna francesa de Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Julien-en-Beauchêne, comuna francesa de Hautes-Alpes
 Saint-Julien-en-Born, comuna francesa de Landes
 Saint-Julien-en-Champsaur, comuna francesa de Hautes-Alpes
 Saint-Julien-en-Genevois, comuna francesa de Haute-Savoie
 Saint-Julien-en-Quint, comuna francesa de Drôme
 Saint-Julien-en-Saint-Alban, comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-en-Vercors, comuna francesa de Drôme
 Saint-Julien-Gaulène, comuna francesa de Tarn
 Saint-Julien-Labrousse, comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-la-Geneste, comuna francesa de Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-la-Genête, comuna francesa de Creuse
 Saint-Julien-l'Ars, comuna francesa de Vienne
 Saint-Julien-la-Vêtre, comuna francesa de Loire
 Saint-Julien-le-Châtel, comuna francesa de Creuse
 Saint-Julien-le-Faucon, comuna francesa de Calvados
 Saint-Julien-le-Pèlerin, comuna francesa de Corrèze
 Saint-Julien-le-Petit, comuna francesa de Haute-Vienne
 Saint-Julien-le-Roux, comuna francesa de Ardèche
 Saint-Julien-lès-Gorze, comuna francesa de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Julien-lès-Metz, comuna francesa de Moselle
 Saint-Julien-lès-Montbéliard, comuna francesa de Doubs
 Saint-Julien-les-Rosiers, comuna francesa de Gard
 Saint-Julien-lès-Russey, comuna francesa de Doubs
 Saint-Julien-les-Martigues, fracción de la comuna francesa de Martigues, en Bouches-du-Rhône
 Saint-Julien-les-Villas, comuna francesa de Aube
 Saint-Julien-le-Vendômois, comuna francesa de Corrèze
 Saint-Julien-Maumont, comuna francesa de Corrèze
 Saint-Julien-Molhesabate, comuna francesa de Haute-Loire
 Saint-Julien-Molin-Molette, comuna francesa de Loire
 Saint-Julien-Mont-Denis, comuna francesa de Saboya
 Saint-Julien-près-Bort, comuna francesa de Corrèze
 Saint-Julien-Puy-Lavèze, comuna francesa de Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-sous-les-Côtes, comuna francesa de Meuse
 Saint-Julien-sur-Bibost, comuna francesa de Rhône
 Saint-Julien-sur-Calonne, comuna francesa de Calvados
 Saint-Julien-sur-Cher, comuna francesa de Loir-et-Cher
 Saint-Julien-sur-Dheune, comuna francesa de Saône-et-Loire
 Saint-Julien-sur-Garonne, comuna francesa de Haute-Garonne
 Saint-Julien-sur-Reyssouze, comuna francesa de Ain
 Saint-Julien-sur-Sarthe, comuna francesa de Orne
 Saint-Julien-sur-Veyle, comuna francesa de Ain
 Saint-Julien-Vocance, comuna francesa de Ardèche
 Cénac-et-Saint-Julien, comuna francesa de Dordogne
 Forest-Saint-Julien, comuna francesa de Hautes-Alpes
 La Fage-Saint-Julien, comuna francesa de Lozère
 Mandailles-Saint-Julien, comuna francesa de Cantal

Iglesias 
 Iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre en París
 Iglesia de Saint-Julien en Caen
 Iglesia de Saint-Julien en Tours
 Iglesia de Saint-Julien de Sazos (Hautes-Pyrénées)
 Iglesia de Saint-Julien de Vazerac (Tarn-et-Garonne)
 Capilla Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Villeneuve-de-la-Raho

Véase también 
 Saint-julien (AOC), vinos de Burdeos producidos alrededor de Saint-Julien-Beychevelle en Gironde
 Saint-Julien con nueces, preparación de queso
 San Julián
 San Giuliano